Il singolare del torneo di tennis Kiev Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Emilio Benfele Álvarez che ha battuto in finale Andrej Stoljarov 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Ronald Agénor (primo turno)
 Tomas Behrend (primo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)
 Orlin Stanojčev (quarti di finale)

 Assente
 Michel Kratochvil (secondo turno)
 Dinu Pescariu (primo turno)
 Petr Kralert (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 1999